Селища:
 Радгоспний — колишня назва села Малокалинове (Луганська область, Сорокинський район)
 Радгоспний — колишня назва села Зелений Гай (Луганська область, Новопсковський район)
 Радгоспний — колишня назва села Селезнівське (Луганська область, Алчевський район)

Див. також 
 Радгоспне